Seixal Futebol Clube – portugalski klub piłkarski z siedzibą w mieście Seixal w Dystrykcie Setúbal. Klub miał główną sekcję piłki nożnej, lecz została ona zamknięta w 2007 roku ze względu na problemy finansowe. Obecnie klub prowadzi jedynie drużyny młodzieżowe.

Klub rozgrywa swoje mecze na Estádio do Bravo o pojemności 5000 osób. Klub został założony w 1925 roku, a jego główną sekcją jest hokej na rolkach (obecnie w 3 Dywizji, sekcji D). Klub posiada również sekcję koszykówki i fustalu.

Występy 
 1. Dywizja: 2
 2. Dywizja: 28
 3. Dywizja: 36

Sezony

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Profil na ZeroZero
Profil na ForaDeJogo.net

Portugalskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1925